Iki se poate referi la:

 Insula Iki, o insulă în Japonia, prefectura Nagasaki.
 Municipiul Iki, o localitate în Japonia, pe insula Iki.
 Provincia Iki, o provincie istorică în Japonia.